Porto da Folha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porto da Folha (kommun), Sergipe, 
 Porto da Folha (ort), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar